Manic (film), dramafilm met Joseph Gordon-Levitt
 Manić, een dorp in Roemenië
 Manic, een alternatieve naam voor de Manicouagan rivier in Quebec; zie Manicouagan (rivier)
 Manic-1, een waterkrachtcentrale en dam in de monding van de Manicouagan
 Manic the Hedgehog, een personage uit de tekenfilmserie Sonic Underground
 Montreal Manic, een voetbalteam dat actief was tussen 1981-1983
 Manic GT, een sportwagen gemaakt in Canada tussen 1969-1971